Il Campeonato Brasileiro Série A 2009 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2009) è stato la 39ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Formula
Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Partecipanti

Risultati

Classifica finale

Capoliste solitarie 
 Dalla 3ª alla 5ª giornata: 
 7ª giornata: 
 9ª giornata: 
 Dalla 10ª alla 11ª giornata: 
 13ª giornata: 
 Dalla 15ª alla 18ª giornata: 
 Dalla 21ª alla 32ª giornata: 
 Dalla 34ª alla 36ª giornata: 
 Dalla 37ª alla 38ª giornata:

Verdetti
Flamengo campione del Brasile 2009.
Flamengo, Internacional, San Paolo e Corinthians qualificati per la Coppa Libertadores 2010.
Cruzeiro qualificato per i preliminari della Coppa Libertadores 2010.
Palmeiras, Avaí, Atlético Mineiro, Grêmio, Goiás, Barueri, Santos e Vitória qualificati per la Coppa Sudamericana 2010.
Coritiba, Santo André, Náutico e Sport retrocessi in Série B.

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Campeonato Brasileiro Série B 2009
Coppa del Brasile 2009

Altri progetti

Collegamenti esterni
  Risultati e referti sul sito ufficiale della CBF (versione archiviata)
 

Calcio nel 2009
2009